Bunium alatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pimenov och Kljuykov. Bunium alatum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
alatum